Wacław Nowicki ps. „Malaga” (ur. 1895) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Wacław Nowicki (ur. 1895) – plutonowy 9 puł., kawaler Virtuti Militari
 Wacław Nowicki (ur. 1898) – kapral 14 puł., kawaler Virtuti Militari

Przypisy